Wutzlhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wutzlhofer (1893–1969), bayerischer Politiker und Regierungsbeamter
 Johannes Wutzlhofer (1871–1936), bayerischer Politiker
 Jürgen Wutzlhofer (* 1977), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Manfred Wutzlhofer (* 1944), Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München